Fourques (på Catalansk: Forques) er en by og kommune i departementet Pyrénées-Orientales i Sydfrankrig.

Geografi 
Fourques ligger 19 km sydvest for Perpignan. Nærmeste byer er mod nordvest Thuir (8 km), mod nordøst Trouillas (5 km) og mod øst Passa (4 km).

Demografi

Udvikling i folketal

Kilder

Eksterne henvisninger 

 Pyrénées Catalanes  

Byer i Pyrénées-Orientales